Bad Guy (1937) - Amerikaanse film
 Bad Guy (2001) - Zuid-Koreaanse film
 Bad Guy (Eminem) - single van Eminem
 Bad guy (Billie Eilish) - single van Billie Eilish
 Bad Guy (album) - album van de Zuid-Koreaanse zanger Rain

 Mr. Bad Guy - album van Freddy Mercury